Оттава — назви чотирьох однойменних округів в США.

 Оттава — округ в штаті Канзас.
 Оттава — округ в штаті Мічиган.
 Оттава — округ в штаті Огайо.
 Оттава — округ в штаті Оклахома.

Див. також 
 Оттава (значення)